Bente steht für:

 Bente (Vila Nova de Famalicão), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal

Bente ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Bente (1974–2023), deutscher Schachspieler
 Hermann Bente (1896–1970), deutscher Wissenschaftler
 Jörg Bente (* 1958), deutscher Orgelbaumeister 
 Karl-Heinz Bente (1941–1984), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Bente (* 1927), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Benthe